Het speerwerpen voor vrouwen  op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op dinsdag 3 en vrijdag 6 augustus 2021 in het  Olympisch Stadion.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Resultaten

Kwalificatieronde
Kwalificatieregels: behalen van de kwalificatiestandaard van 63,00 (Q), of deel uitmaken van de 12 bestpresterende atleten (q).

Finale

Vrouwen speerwerpen